Павези — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Павези, Аттилио — итальянский велогонщик.
 Павези, Донато — итальянский бегун
 Павези, Карло — итальянский фехтовальщик
 Павези, Марио — итальянский предприниматель
 Павези, Пьетро — итальянский зоолог
 Павези, Стефано — итальянский композитор
 Павези, Уго — итальянский конструктор
 Павези, Эберардо — итальянский велогонщик